Ореховая Гора — холм высотой 146,9 м (147 м) над уровнем моря, расположенный в Красносельском районе Санкт-Петербурга, близ которого находится железнодорожная платформа Дудергоф. Расположен к юго-западу от Санкт-Петербурга (12 км от КАД). Ореховая Гора расположена севернее Вороньей Горы, наряду с которой, а также с горой Кирхгоф, образует Дудергофские высоты.

Примечания 

География Санкт-Петербурга
Холмы России